Lebediwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Lebedjowka/Лебедёвка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Sachnowschtschyna, siehe Lebediwka (Sachnowschtschyna)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Lebediwka (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jarmolynzi, siehe Lebediwka (Jarmolynzi)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Jahotyn, siehe Lebediwka (Jahotyn)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wyschhorod, siehe Lebediwka (Wyschhorod)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Lebediwka (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tatarbunary, siehe Lebediwka (Tatarbunary)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Lebediwka (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez, siehe Lebediwka (Koselez)